Леони́д Миха́йлович Рома́нов:
 Романов, Леонид Михайлович (1928—1991) — советский дипломат.
 Романов, Леонид Михайлович (род. 1947) — советский фехтовальщик.